Цырков — фамилия; имеет женскую форму Цыркова.
 Цырков, Борис Михайлович (иногда Цирко́в; 1902—1981) — американский теософ, редактор, писатель и переводчик.
 Цырков, Георгий Александрович (1921—2001) — государственный деятель, учёный в области прикладной газодинамики, доктор технических наук, профессор.